Kaczyński (weibliche Form Kaczyńska) bzw. Kaczynski ist der Name folgender Personen:

 Bogusław Kaczyński (1942–2016), polnischer Journalist, Musikkritiker und -theoretiker, Fernsehmoderator und Förderer der klassischen Musik
 Edward Kaczyński (* 1937), polnischer Dominikaner, früherer Rektor der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin
 Jarosław Kaczyński (* 1949), polnischer Politiker, Ministerpräsident der Republik Polen (2006–2007), Zwillingsbruder Lech Kaczyńskis
 Lech Kaczyński (1949–2010), polnischer Politiker, Präsident der Republik Polen (2005–2010), Zwillingsbruder Jarosław Kaczyńskis
 Maria Kaczyńska (1942–2010), Ehefrau Lech Kaczyńskis
 Rajmund Kaczyński (1922–2005), polnischer Offizier und Ingenieur, Vater von Jarosław und Lech Kaczyński
 Ray Kaczynski (* 1960), US-amerikanischer Komponist und Schlagzeuger
 Reiner Kaczynski (1939–2015), deutscher römisch-katholischer Theologe und Liturgiewissenschaftler
 Richard Kaczynski (* 1963), US-amerikanischer Autor und Dozent
 Theodore Kaczynski (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker, Anarchist, Autor und Terrorist („Unabomber“)

Kaczyński ist außerdem der Name von:

 Killer Kaczynski, Lied auf dem Album Ode to Ochrasy von Mando Diao
 einer der Hauptfiguren aus dem Antikriegsroman Im Westen nichts Neues

Siehe auch:
 Kazinski
 Kazynski